Вормельданж (, ) — коммуна в Люксембурге, располагается в округе Гревенмахер. Коммуна Вормельданж является частью кантона Гревенмахер. В коммуне находится одноимённый населённый пункт.

Население составляет 2462 человек (на 2008 год), в коммуне располагаются 930 домашних хозяйств. Занимает площадь 17,25 км² (по занимаемой площади 72 место из 116 коммун). Наивысшая точка коммуны над уровнем моря составляет 355 м. (94 место из 116 коммун), наименьшая 137 м. (3 место из 116 коммун).

Ссылки 
www.wormeldange.lu — Официальный сайт коммуны.

Примечания 

Коммуны Люксембурга